Кау — может означать:

Топоним 
США
 Кау — район на острове Гавайи.
 Кау — пустыня на острове Гавайи.
 Кау-Крик — несколько поселений и рек.

Прочие страны
 Кау — город и аэропорт в Индонезии.
 Кау — река во Вьетнаме.
 Кау-Кау — река в Чили.

Аббревиатура 
КАУ (КаУ) — аббревиатура, может означать:
 КАУ — Контроллер адресных устройств в электронике.
 КАУ — Краевое автономное учреждение в краях России.

организации:
 КАУ — Казахско-Американский университет в городе Алма-Ата.
 КаУ — Карпатский университет, Украина.
 КАУ — Коллегия адвакатов Украины.
 КАУ — Киевское артиллерийское училище (1 КАУ, 2 КАУ), Украина.

Прочее 
 Кау — осетинское жилище.
  — португальский футболист.

Примечания